

Persone 
 Carlos Hartling – compositore honduregno di origine tedesca
 Nicolai Hartling – ostacolista danese
 Peter Härtling – scrittore e saggista tedesco
 Poul Hartling – politico danese